Дани́лова — женская форма русской фамилии . От фамилии Данилов образованы также названия населённых пунктов.

 Фамилия 
 
 
 Данилова, Ангелина Сергеевна
 Данилова, Анна Александровна (род. 1981) — филолог.
 Данилова, Арина Антоновна (род. 2003) — российская певица и блогер.
 Данилова, Владилена Даниловна (род. 1939) — бригадир отделочников, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Данилова, Галина Эдуардовна (род. 1968) — российская актриса.
 Данилова, Дарья
 Данилова, Евгения Владимировна (род. 1981) — российская легкоатлетка.
 Данилова, Евдокия Яковлевна (1929 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Данилова, Екатерина Тихоновна
 Данилова, Елена Юрьевна (род. 1987) — российская футболистка.
 
 Данилова, Инесса Юрьевна (известна как: Ассия Ахат; род. 1965) — украинская певица, скрипачка, музыкант.
 Данилова, Ирина Евгеньевна (1922—2012) — советский и российский искусствовед.
 Данилова, Людмила Валериановна (1923—2012) — советский и российский историк.
 
 Данилова, Марфа Семеновна (Никитина; род. 1989) — российская шашистка.
 
 
 Данилова, Ольга Валерьевна (род. 1970) — российская лыжница.
 Данилова, Ольга Николаевна
 Данилова, Пелагея Александровна (1918—2001) — советская гимнастка.
 Данилова, Стефания Антоновна (род. 1994) — российская поэтесса.
 Данилова, Тамара Петровна (род. 1939) — советская метательница диска.
 Данилова, Татьяна Николаевна
 Данилова, Яна Андреевна

Двойные 
 Данилова-Плотникова, Прасковья Логиновна

=== Топоним ===
 Данилова — упразднённая деревня в Талицком районе Свердловской области. См. также 
 Данилова Балка